Porta San Biagio – monumento di Alba, provincia di Cuneo
 Porta San Biagio – monumento di Altavilla Silentina, provincia di Salerno
 Porta San Biagio – monumento di Genazzano, provincia di Roma
 Porta San Biagio – monumento di Montefortino, provincia di Fermo
 Porta San Biagio – monumento di Montemonaco, provincia di Ascoli Piceno
 Porta San Biagio – monumento di Lanciano, provincia di Chieti
 Porta San Biagio – monumento di Lecce